Frazer McLaren (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||50 ||0 ||3 ||3 ||44 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||71 ||6 ||5 ||11 ||124 ||7 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2005-2006 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||70 ||12 ||6 ||18 ||194 ||12 ||0 ||2 ||2 ||27 
|-
|2006-2007 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||61 ||19 ||12 ||31 ||186 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Winter Hawks de Portland || LHOu ||18 ||4 ||3 ||7 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||48 ||15 ||18 ||33 ||119 ||6 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||75 ||7 ||1 ||8 ||181 ||12 ||1 ||4 ||5 ||50
|-
|2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH ||52 ||4 ||11 ||15 ||148 ||11 ||0 ||0 ||0 ||37
|-
|2009-2010 || Sharks de San José || LNH ||23 ||1 ||5 ||6 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 40|| 2|| 2|| 4|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 9|| 0|| 0|| 0|| 22||- || -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 20|| 0|| 1|| 1|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 26|| 0|| 1|| 1|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 35 || 3 || 2 || 5 || 102 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 27 || 0 || 0 || 0 || 77 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 6 || 0 || 0 || 0 || 39 || 7 || 1 || 1 || 2 || 16
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 22 || 0 || 1 || 1 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Barracuda de San José || LAH || 14 || 0 || 0 || 0 || 23 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

| 102 || 4 || 7 || 11 || 264 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en octobre 1987
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Barracuda de San José